Vol může znamenat:

místopisný název
 Vol (řeka) – řeka v Rusku

zkratka
 Vol. – angl. volume, svazek, díl knihy